«Спарта́к» — футбольный клуб из Молодёжного, основан в 2006 году. Являлся фарм-клубом «Крымтеплицы». Выступает в чемпионате Крыма. В сезоне 2009/10 годов принимал участие в Кубке украинской лиги. Команда проводит свои домашние поединки на КТ Спорт Арена в Аграрном.

Титулы и трофеи 
 Чемпион Крыма (3): 2007, 2008, 2009

См. также 
 Крымтеплица (футбольный клуб)

Ссылки 
 «Спартак» из Молодёжного — чемпион Крыма-2008

ФК «Крымтеплица»
Футбольные клубы Крыма
Симферопольский район